Belgrado (in serbo Бeoгpaд / Beograd) – capitale della Serbia
 1517 Beograd – asteroide della fascia principale